Foursome est un terme anglais utilisé pour désigner une forme de sexualité de groupe faisant intervenir quatre partenaires. Lorsqu'il s'agit de trois partenaires, on parle alors de threesome.
 Foursome est un terme de golf.
 Foursome est une série télévisée diffusée par Playboy TV.